Dubravica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Dubravica, un village situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dubravica, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dubravica, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dubravica, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Dubravica, un village et une municipalité située dans le comitat de Zagreb ;
 Dubravica, une localité située dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Dubravica, une localité située dans la municipalité de Metković, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
 Dubravica, une localité située sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.